Nástup může být :

 vstup osoby do vozidla – antonymum tvoří slovo výstup
 výrazný počátek nějakého děje, jevu nebo procesu
 nástup fašismu
 nástup do zaměstnání
 nástup na večeři 
 hudební nástup – zvýrazněný či důrazný počátek hry nějakého hudebního nástroje či nástrojové skupiny apod.
 příchod či vstup na scénu u filmu, v divadle či v televizi apod.
 nástup na scénu
 shromáždění resp. nastoupení většího počtu osob v předepsaném tvaru ve stanoveném okamžiku na jednom místě – např. v armádě, ve skautské organizaci apod.

jiný význam
 Doly Nástup Tušimice Kadaň
 Nástup (román) – román od Václava Řezáče
 Nástup (film) – český film z roku 1952 režiséra Otakara Vávry natočený podle knihy Václava Řezáče
 Nástup (týdeník) – týdeník vydávaný po desetiletí v Kadani a posléze v Chomutově

 Nástup (filmový týdeník) – slovenský filmový zvukový týdeník vydávaný od 6. listopadu 1938 do 9. března 1945

Externí odkazy